Krångtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krångtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (8,82 ha)
Krångtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (52,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn